Lamponen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamponen (ö, lat 64,33, long 27,50), Kajanaland, Kajana, 
 Lamponen (ö, lat 64,39, long 27,85), Kajanaland, Kajana, 
 Lamponen (ö, lat 64,04, long 28,17), Kajanaland, Kajana, 

Robotskapade Finlandförgreningar